

Anatomia 
Sura – da cui deriva il nome del muscolo tricipite surale, è presente sulla faccia posteriore della gamba, è detta anche rilievo del polpaccio

Geografia 
Romania
Șura Mare – comune del distretto di Sibiu
Șura Mică – comune del distretto di Sibiu
Russia
Sura – fiume della Russia affluente del Volga
Altro
Sura – antica città babilonese
Sura – antico sito sulla costa della Licia

Musica 
Šura – cantante russo
Sura – brano musicale dei CCCP Fedeli alla linea contenuta nell'album Socialismo e barbarie

Religione 
Sūra – termine arabo per indicare ognuno dei 114 capitoli del Corano
Sura – divinità dell'induismo sinonimo di Deva

Televisione 
 Sura - personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Star Trek